Рылач:
 Рылач, Андрей Сергеевич (род. 2002) — белорусский футболист.
 Рылач, Юрий Александрович (род. 1946) — украинский политик, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, заместитель министра иностранных дел Украины.